

Sciences et techniques 
 En botanique, « cardamome » est le nom vernaculaire de plusieurs plantes du genre Amomum (famille des Zingibéracées) :
 la cardamome (Elettaria cardamomum), appelée cardamome verte ou cardamome aromatique, une plante herbacée ;
 la cardamome brune (Amomum subulatum), utilisée comme épice ;
 la cardamome en grappe (Amomum compactum), également utilisée comme épice ;
 la cardamome médicinale (Amomum villosum), une autre plante dont les vertus sont utilisées en Asie pour soigner les ulcères de l'estomac.

Sciences humaines et sociales 
 Le khmer cardamome est un dialecte parlé dans le Sud-Ouest du Cambodge.

Culture et société 
 La cardamome est une épice constituée des fruits ou des graines de certaines des plantes présentées ci-dessus.
  est un parc à thème en Norvège.

Toponyme 

 la chaîne des Cardamomes, principalement située au Cambodge ainsi que dans le Sud-Est de la Thaïlande ;
 les monts des Cardamomes, dans le Sud de l'Inde.